M48

 M48 Patton III — основной американский танк 1950—1960-х годов
 Рассеянное скопление M48
 M48 — в генетике человека обозначение мутации, определяющей Y-ДНК гаплогруппу C3c